Les championnats d'Europe des régions de karaté 2003, première édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu du 6 au  à Oviedo, en Espagne.

2003
Karaté régions
Karaté régions 2003
Sport à Oviedo
Europe régions 2003
Europe régions
Sport en Espagne en 2003
Sport en juin 2003